Суперкубок Кіпру з футболу 2011 — 43-й розіграш турніру. Матч відбувся 7 серпня 2011 року між чемпіоном Кіпру клубом АПОЕЛ та володарем кубка Кіпру Омонією.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway

2011
Кіпр